Bad Influence (canção) - da cantora Pink
Bad Influence (filme) - suspense de 1990
Bad Influence (luta profissional) - dupla de wrestling profissional

Desambiguação